Francisco Erdmann de Sajonia-Lauenburgo (Theusing, 25 de febrero de 1629 - Schwarzenbek, 30 de julio de 1666) fue duque de Sajonia-Lauenburgo entre 1665 y 1666.

Biografía 
Era el hijo mayor del duque Julio Enrique (1586-1665) y su segunda esposa Isabel Sofía de Brandeburgo (1589-1629), hija de Juan Jorge, elector de Brandeburgo y la princesa viuda Radziwill. El príncipe se crio en la doctrina luterana a pesar de que su padre se había convertido al catolicismo.

Francisco Erdmann sirvió tanto en el ejército sueco como un importante general contra Polonia y en el ejército imperial como mariscal de campo en la guerra contra Francia.

Sucedió a su padre Julio Enrique a la cabeza del ducado de Sajonia-Lauenburgo a su muerte (1665). Durante su reinado se produjo la rebelión artesanos de Lübeck (1665), el asalto al Ducado de Lauenburgo y la intensificación de las cazas de brujas con el aumento de las ejecuciones.

Francisco Erdmann murió después de poco más de un año de reinado. Le sucedió su medio hermano Julio Francisco.

Matrimonio
En 1654 Francisco Erdmann se casó con su prima Sibila Eduviges de Sajonia-Lauenburgo (30 de julio de 1625 - 1 de agosto de 1703, Ratzeburgo), hija del duque Augusto. Ya que este matrimonio no tuvo descendencia, Francisco Erdmann fue sucedido por su medio hermano Julio Francisco.

Ancestros

Bibliografía 
 Peter von Kobbe: Geschichte und Landesbeschreibung des Herzogthums Lauenburg, Band 3, Harro von Hirschheydt, 1837, S. 70 ff.
 Johann Samuel Ersch: Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge, Band 48, J. f. Gleditsch, 1848, S. 91 f. (Digitalisat)

Duques de Sajonia-Lauenburgo del siglo XVII (Casa de Ascania)